Imbrasos (altgriechisch: Ἴμβρασος, Latein: Imbrasus) ist der Name von:
 Imbrasos (Samos), ein Fluss auf Samos, heute Imvrasos, sowie
 der Flussgott desselben Flusses
 Imbrasos (Thraker) ein thrakischer Held in der Ilias, der vor Troia kämpfte.
 Imbrasos oder Imbramos war auch ein Beiname des Hermes bei den Karern gemäß Stephan von Byzanz.